Безерра да Силва () — бразильская фамилия. Известные носители:
 Рикардо Келсон Безерра да Силва (род. 1980), более известный как Келсон — бразильский футболист.
 Клаудиано Безерра да Силва (Кака́ Claudiano Bezerra da Silva; род. 1981), более известный как Kaká — бразильский футболист.